Петрукович — фамилия.
 Петрукович, Алексей Степанович (1923—1989) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Петрукович, Анастасия Тимофеевна (1925—1986) — Герой Социалистического Труда.
 Петрукович, Анатолий Алексеевич (род. 1967) — российский геофизик, специалист в области физики Земли, член-корреспондент РАН (2011).